«Suspicion» puede referirse a:

Cine 
 Suspicion (La sospecha/Sospecha) (1941), película dirigida por Alfred Hitchcock.
 Suspicion (Giwaku) (1982), película dirigida por Yoshitaro Nomura.
 Suspicion (2012), película dirigida por David Dilley.

Literatura 
 Suspicion (Sospecha) (1998), novela de Christiane Heggan.

Música 
 Suspicion (1979), álbum de Stefano Pulga.
 Suspicion (1998), canción de R.E.M., del álbum Up.

Televisión 
 Suspicion (1957-1959), serie de televisión de EE.UU.
 Suspicion (2004), episodio T01E05 de Stargate Atlantis.